Fawziya Abdoulkarim (née en 19849)volleyeuse camerounaise ;
 Mahamat Abdoulkarim (né en 1984), homme politique camerounais ;
 Mohamed Taki Abdoulkarim (1936-1998), homme d'État comorien.